

Geografia
 Colle Pinter – valico alpino che collega la Valle del Lys con la Val d'Ayas

Persone
 Ádám Pintér (1988) – calciatore ungherese, di ruolo difensore e centrocampista
 Antonia Margaret Caroline Pakenham Pinter, nota come Antonia Fraser (1932) – storica e biografa britannica
 Attila Pintér (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese, di ruolo difensore
 Ferenc Pinter (1931-2008) – illustratore e pittore italiano
 Friedrich Pinter, detto Fritz (1978) – biatleta ed ex fondista austriaco
 Harold Pinter (1930-2008) – drammaturgo, regista teatrale, attore teatrale, sceneggiatore, scrittore e poeta britannico
 József Pintér (1953) – scacchista ungherese
 Sándor Pintér (1948) – politico ungherese
 Sándor Pintér (1950) – ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista

Altro
 Harold Pinter Theatre, precedentemente noto come Comedy Theatre o Royal Comedy Theatre – teatro nella città di Westminster del West End di Londra